Niemcy:
 Hürbel – dzielnica gminy Gutenzell-Hürbel w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Hürbel – dzielnica gminy Geslau w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Hürbel am Rangen – dzielnica gminy Lehrberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach

Zobacz też:
 Gutenzell-Hürbel